Кей Нісікорі був володарем титулу починаючи з 2013 року і виграв його вчетверте поспіль, у фіналі перемігши Тейлора Фріца з рахунком 6-4, 6-4.

Сіяні гравці 
Перші четверо сіяних тенісистів виходять без боротьби в 2-ге коло.

  Кей Нісікорі (Чемпіон)
  Стів Джонсон (2-ге коло)
  Дональд Янг (чвертьфінал)
  Сем Кверрі (півфінал)

 
  Деніс Кудла (2-ге коло) 
  Сем Грот (1-ше коло) 
  Джон Міллман (2-ге коло) 
  Дамір Джумгур (2-ге коло)

Вайлд-кард 

  Тейлор Фріц (фінал)
  Томмі Пол (1-ше коло)

 
  Френсіс Тіафо (1-ше коло)

Кваліфаєри 

  Джаред Доналдсон (1-ше коло)
  Генрі Лааксонен (2-ге коло)

  Майкл Ммо (1-ше коло) 
  Йосіхіто Нісіока (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Memphis Open
Світовий Тур ATP 2016